Germain Berthé (1993) – calciatore maliano
 Mamadi Berthé (1983) – ex calciatore francese naturalizzato maliano
 Ousmane Berthé (1987) – calciatore maliano